Ерме́к Бекмухаме́дович Серкеба́ев (; 4 июля 1926, Петропавловск — 16 ноября 2013, Алма-Ата) — советский, казахский камерный и оперный певец (баритон), актёр, педагог. Народный артист СССР (1959). Лауреат Государственной премии СССР (1977) и Государственной премии Казахской ССР (1972). Герой Социалистического Труда (1986).

Биография 
Родился в Петропавловске. Происходит из рода тарышы племени керей Среднего жуза.

В 1937 году с родителями переехал в Алма-Ату.

В 1941—1943 годах учился в Алма-Атинском музыкальном училище им. П. Чайковского по классу скрипки, в 1951 году окончил Казахскую консерваторию им. Курмангазы по классу пения у А. М. Курганова.

Дебютировал на Казахском радио, работал диктором.

С 1947 года — солист Казахского театра оперы и балета им. Абая (Алма-Ата).

Выступал также как камерный и эстрадный певец. В его репертуаре были казахские народные песни, произведения русских и зарубежных композиторов

Гастролировал в Румынии (1953), Пакистане (1954), Франции (1955), Индии (1955), Китае (1956), Бельгии (1960), Индонезии (1963), Швейцарии, Швеции, Финляндии, на Кубе и др.

Неоднократный член и председатель жюри многих авторитетных конкурсов исполнителей, в том числе Международных конкурсов имени П. И. Чайковского и имени М. И. Глинки.

С 1973 года преподавал в Казахской консерватории, вёл класс вокала. С 1982 — профессор.

С 1988 года — председатель правления Союза музыкальных деятелей Республики Казахстан и член президиума Международного союза музыкальных деятелей (Москва). В последние годы сочетал эту должность с работой советника генерального директора в Казахском государственном академическом театре оперы и балета им. Абая, где также продолжал выступать на сцене, как певец.

Член КПСС с 1958 по 1991 годы. Депутат Верховного Совета СССР 7-го созыва. Депутат Верховного Совета Казахской ССР 8-11-го созывов.

Был членом Комитета по Ленинским и Государственным премиям СССР при СМ СССР и СМ Казахстана.

Последний раз в Москве выступал в Большом зале консерватории 21 сентября 2006 года с сольным концертом в связи с 80-летним юбилеем.

Скончался 16 ноября 2013 года в Алма-Ате. Похоронен на Кенсайском кладбище

Семья 
 Отец — Бекмухамед Хусаинович Серкебаев (1896—1976) (по национальности казах), педагог, писатель, поэт, драматург, один из первых членов Союза писателей Казахстана. Был членом партии «Алаш», работал инспектором народного образования, преподавал казахский язык и литературу в техникуме, затем в государственном педагогическом институте
 Мать — Зылиха Сабировна Серкебаева (1906—1997) (по национальности татарка), учительница начальных классов.
 Первая жена — Тамара Ефимовна Лебедева
 Сын — Алмас Серкебаев (р. 1948), композитор. Заслуженный деятель искусств Казахской ССР. Лауреат Государственной премии Казахстана. В 1998 году переехал в США, живёт с семьёй в Бостоне
 Сын — Байгали Серкебаев (р. 1958), музыкант, руководитель популярной группы «А-Студио», (Москва)
 Вторая жена — Лидия Сергеевна Иванова
 Дочь — Ирина Серкебаева, журналист, писатель. Издала биографическую книгу об отце «Ермек Серкебаев. И жизнь, и молодость, и счастье» (2010). Живёт в США, во Флориде
 Третья жена — Раушан
 Четвертая жена — Альфия Усмановна Байжанова
 Брат — Мурат Бекмухамедович Серкебаев (р. 1940), скрипач, дирижёр, руководитель камерного оркестра Гостелерадио РК. Народный артист РК
 Племянница — Жамиля Муратовна Серкебаева (р. 1970), скрипачка. Заслуженный деятель Казахстана.

Звания и награды 
 Лауреат Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Бухаресте (2-я премия, 1953)
 Лауреат Всесоюзного конкурса вокалистов и артистов балета в Москве (2-я премия, 1956)
 Лауреат Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Москве (2-я премия, 1957)
 Герой Социалистического Труда (1986)
 Народный артист Казахской ССР (1958)
 Народный артист СССР (1959)
 Государственная премия СССР (1977)
 Государственная премия Казахской ССР им. К. Байсеитовой (1972)
 Два ордена Ленина (в том числе 1986)
 Орден Октябрьской Революции (1984)
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Отан (1997)
 Медали
 Независимая общенациональная премия «Тарлан» («За вклад» в разделе «Музыка», «Клуб меценатов Казахстана», 2000)
 Победитель фестиваля «Человек года» в номинации «За вклад в музыкальное искусство Казахстана» (2011)
 Почётный гражданин города Кокшетау (1976).
 Почётный гражданин Петропавловска (1990).

Творчество

Партии 

 «Биржан и Сара» М. Тулебаева — Кожагул
 «Амангельды» М. Тулебаева и Е. Брусиловского — Амангельды
 «Абай» А. Жубанова и Л. Хамиди — Абай
 «Евгений Онегин» П. Чайковского — Онегин
 «Пиковая дама» П. Чайковского — Елецкий
 «Иоланта» П. Чайковского — Роберт
 «Мазепа» П. Чайковского — Мазепа
 «Севильский цирюльник» Дж. Россини — Фигаро
 «Укрощение строптивой» В. Шебалина — Петруччио
 «Дон Жуан» В. Моцарта — Дон Жуан
 «Галька» С. Монюшко — Януш
 «Кармен» Ж. Бизе — Эскамильо
 «Ер-Таргын» Е. Брусиловского — Капан, Ёр-Таргын
 «Дударай» Е. Брусиловского — Артём
 «Жалбыр» Е. Брусиловского — Сугур
 «Айсулу» С. Мухамеджанова — Серке
 «Молодая гвардия» Ю. Мейтуса — Олег Кошевой
 «Братья Ульяновы» Ю. Мейтуса — Владимир Ульянов
 «Тулеген Тохтаров» А. Жубанова и Л. Хамиди — Тулеген
 «Джамбул» Л. Хамиди — Джамбул
 «Алпамыс» Е. Рахмадиева — Алпамыс
 «Травиата» Дж. Верди — Жермон
 «Назугум» К. Кужамьярова — Гульмат
 «Ромео и Джульетта» Ш. Гуно — Меркуцио
 «Фауст» Ш. Гуно — Валентин
 «Князь Игорь» А. Бородина — Князь Игорь
 «Енлик-Кебек» Г. Жубановой — Есен
 «Двадцать восемь» Г. Жубановой
 «Песнь о целине» Е. Рахмадиева

Фильмография 
  — Наш милый доктор — Такен
  — В этот праздничный вечер
  — Песня зовёт — Досай Нурланов
  — Ангел в тюбетейке — Чингиз
  — Встречи на Медео — отец Джайран, музыкант

Интересные факты 
 В 1957 году сыграл в музыкальной комедии Ш. Айманова, где исполнил песню А. Зацепина «Надо мной небо синее», сразу ставшую популярной в стране.
 Партия Фигаро в опере «Севильский цирюльник» Дж. Россини, продемонстрировавшая высокий артистизм и культуру исполнения, безупречное мастерство, принесла певцу славу. Дмитрий Гнатюк называл его «королём баритонов», Муслим Магомаев — «лучшим Фигаро в Советском Союзе». С этой партией он выступал во многих оперных театрах Европы и СССР.
 Однажды кто-то сказал: «Ермек Серкебаев одел казахскую песню во фрак», на что певец просто ответил «Я облачил её в золоченую раму, которой она достойна» .
 Ермек Серкебаев, народный артист СССР: «Я всегда не стесняюсь говорить, что казахские мелодии, казахские темы они по красоте своей не уступают, ну, хотя бы итальянской теме музыкальной. У нас такие красивые, такие сложные пения. Вот казах без образования писал такие произведения — диву даешься! В богатстве казахский язык и музыка богатая».

Память 
 В 2014 году, в Алматы установлена мемориальная доска на стене дома, где жил певец, на пересечении улиц Богенбай батыра и Желтоксан.
 В честь него названа улица в г. Астана.

Примечания

Литература 
 Жубанова Г. Певец прекрасного // Советская музыка. — 1977. — № 10.
 Серкебаева И. Е. «Ермек Серкебаев. И жизнь, и молодость, и счастье», 2010.

Ссылки 
 
 Серкебаев Ермек Баймуханбетович// Официальный интернет-ресурс Северо-Казахстанской области

Выпускники Алма-Атинского музыкального колледжа
Выпускники Казахской консерватории
Преподаватели Казахской консерватории
Академические музыканты СССР
Академические музыканты Казахстана
Баритоны
Народные артисты Казахской ССР
Члены КПСС
Персоналии:Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 11-го созыва
Делегаты XXIV съезда КПСС
Почётные граждане Петропавловска
Общественные деятели СССР
Общественные деятели Казахстана
Почётные граждане Кокшетау